HMS Orion – nave di linea britannica
 HMS Orion – nave da battaglia britannica della Classe Orion
 HMS Orion (85) – incrociatore leggero britannico della Classe Leander
 HMS Orion (A201) – nave SIGINT della marina militare svedese, varata nel 1984